Magma, uma rocha fundida;
 Magma (banda), uma banda;
 Magma (álbum de Gojira)
 Magma (álbum de Magma)
 Magma (Marvel Comics), um personagem da Marvel Comics, do universo do Homem Aranha;
 Magma (X-Men), um personagem da Marvel Comics, do universo dos X-Men.
 Magma (filme), um filme com Xander Berkeley e Amy Jo Johnson, lançado em 2006.
 Magma (livro), um livro de poesias de Guimarães Rosa. 

 Grupoide (estrutura algébrica), uma estrutura matemática também conhecida pelo nome de grupoide;

Desambiguação